Tortilla Flat steht für:
 Tortilla Flat (Arizona), einen Ort im US-amerikanischen Bundesstaat Arizona
 Tortilla Flat (Roman), einen Schelmenroman von John Steinbeck
 Tortilla Flat (Film), einen US-amerikanischen Spielfilm von 1942 nach dem Roman von John Steinbeck